Jméno a příjmení Donald Young, zkráceně Don Young, nosí více osobností:

 Don Young (1933–2022) – americký republikánský politik, člen Sněmovny reprezentantů USA
 Donald Young (baseballista) (* 1945) – americký baseballista
 Donald Young (tenista) (* 1989) – americký tenista
 Donny Young (1938–2003) – jméno pod nímž v mládí vystupoval americký countryový zpěvák Johnny Paycheck
 Don John Young (1910–1996) – americký federální soudce

Související články
 Young